Slovo Sinh může mít význam:

Vietnamské jméno Sinh 
Matematická funkce Hyperbolický sinus